Engbach ist ein Gewässername:

 Engbach (Our), rechter Zufluss der Our in den Ardennen bei Berterath, Gemeinde Büllingen, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Engbach (Schirnitzbach), linker Zufluss des Schirnitzbachs nach Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Engbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Wilberhofen, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Engbach oder Mühlenbach (Wadrill), linker Zufluss der Wadrill nahe der Burg Grimburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Saarland

Siehe auch:
 Engbachl, Bach an der Südseite des Passes Thurn in den Kitzbüheler Alpen, rechter Zufluss des Rettenbach (Salzach, Mittersill) bei Mayrhofen, der bei Rettenbach in die Salzach mündet, beide Orte Gemeinde Mittersill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Engebach
 Engenbach